Лои () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Лои, Бруно (род. 1941) — итальянский военачальник, корпусной генерал.
 Лои, Дуилио (1929—2008) — итальянский боксёр-профессионал.
 Лои, Франческо (1891—1977) — итальянский гимнаст.

См. также 
 Лой